Brooklin – quartiere di San Paolo (Brasile)
 Brooklin – comunità di Whitby, Ontario (Canada)
 Brooklin – città della Contea di Hancock, Maine (Stati Uniti d'America)

Pagine correlate 
 Brooklyn (disambigua)